JVA Leipzig steht für:

 Justizvollzugsanstalt Leipzig in der Südvorstadt, bis 2001
 Justizvollzugsanstalt Leipzig mit Krankenhaus in Leipzig–Meusdorf